Anton Milanov Kuzov (1929–...) – cestista bulgaro
 Dimităr Milanov (1928-1995) – calciatore bulgaro, di ruolo attaccante
 Georgi Vencislavov Milanov (1992) – calciatore bulgaro, di ruolo centrocampista
 Ilija Vencislavov Milanov (1992) – calciatore bulgaro, di ruolo difensore
 Ivan Milanov Dimitrov (1935) – ex calciatore bulgaro, di ruolo difensore
 Kiril Milanov (1948-2011) – calciatore bulgaro, di ruolo attaccante
 Philip Milanov (1991) – discobolo belga
 Robert Milanov Gergov (1965) – ex cestista bulgaro
 Zinka Milanov, nome d'arte di Zinka Kunc (1906-1989) – soprano croato naturalizzato statunitense
 Živko Kirilov Milanov (1984) – calciatore bulgaro, di ruolo difensore